Cobi steht für:

Cobi (Maskottchen), das offizielle Maskottchen der Olympischen Sommerspiele 1992 in Barcelona
Cobi (Unternehmen), ein polnischer Spielzeughersteller